Насименто да Коста () — составная фамилия. Известные носители:
 Насименто да Коста, Густаво (род. 1995) — бразильский футболист. Брат Марселиньо.
 Насименто да Коста, Марсело (более известный как Марселиньо; род. 1984) — бразильский и болгарский футболист. Брат Густаво.
 Насименто да Коста, Эдуардо (род. 1982) — бразильский футболист.